Jupiter’s Legacy steht für:

 Jupiter’s Legacy (Comic), Comic
 Jupiter’s Legacy (Fernsehserie), Fernsehserie